Міца — українське прізвище.

Відомі носії:
 Міца Володимир Михайлович — український науковець, доктор фізико-математичних наук, професор Ужгородського національного університету.
 Міца Олександр Володимирович — український науковець, доктор технічних наук, професор Ужгородського національного університету.

Українські прізвища